Nouba est le titre d'un feuilleton tunisien réalisé par Abdelhamid Bouchnak

 La nouba est un terme en rapport avec la musique arabo-andalouse et désigne une succession de pièces instrumentales et vocales.
 Les Noubas sont un peuple du Soudan du Sud.
 Les monts Nouba sont une région montagneuse du Soudan.
 Nouba (女魃) est une divinité chinoise de la sécheresse. 
 La Nouba est un spectacle du Cirque du Soleil.
 La nouba désigne la section musicale d'une formation militaire.
Nouba était une cité médiévale en Tunisie.

Glossaire militaire